Дэррил О’Янг Еук-Хай (; родился 26 марта 1980 года в Ванкувере, Канада) — китайский автогонщик.

Спортивная карьера

Первые годы 
При содействии отца Дэррил сделал первые шаги в автоспорте относительно рано — в восемь лет. Как и многие его ровесники, ванкуверец участвовал в различных картинговых соревнованиях.

Затем О’Янг выходил на старт различных североамериканских младших формулических серий. Особых результатов нигде добиться не удалось.

Карьера в гонках спортивной техники 

В середине 2000-х, при поддержке гонконгских инвесторов, О’Янг начинает периодически появляться в различных автоспортивных сериях, проходящихся по регламенту GT.

С 2004 года Дэррил участвует в азиатском монокубке Porsche Infineon Carrera за команду Team Jebsen. В 2006 году гонконгцу покоряется победа в этой серии, после двойной победы на Zhuhai International Circuit.

В 2005 году, в паре с Мэттью Маршем, выступая на Porsche 911 GT3 RSR, он принимает участие в более статусных сериях — стартует в Le Mans Endurance Series; выходит на старт чжухайского этапа FIA GT (финишируя там четвёртым в своём классе).

В 2006-м году, в составе экипажа Renauer Motorsport, О’Янг участвует в 24 часах Спа.

В 2007-м году Дэррилл участвует в европейской серии Porsche Mobil 1 Supercup. Также проведены несколько этапов азиатского чемпионата.

В 2008-м году О’Янг проводит полный сезон и в азиатской и в европейской сериях. Первое удаётся во второй раз выиграть, набрав 196 очков и одержав 4 победы. В том же году он участвует и побеждает в нескольких второстепенных гонках на подобной же технике.

В 2009-м году О’Янг провёл полный сезон в чемпионате FIA GT. Гонконгец вновь пилотировал технику GT2 — Porsche GT3 RSR . В одном экипаже с ним ехал Марко Хольцер. Параллельно он вновь выступал в азиатском кубке Porsche Carrera.

В том же году ванкуверец дебютировал в 24 часах Ле-Мана, пилотируя Porsche GT3 RSR. Экипаж в составе О’Янга, француза Филипа Эсно и болгарина Пламена Кралева смог преодолеть только 16 часов дистанции и не попал в итоговую классификацию.

В том же году Дэррил участвовал в тестах серии ARCA на Daytona International Speedway.

В 2010-м году О’Янг вышел на старт 24 часов Дайтоны. Пилотируя вместе с Россом Бентли, Шоном Макинтошем и Кисом Ниропом Porsche GT3 команды Bullet Racing, они в какой-то момент добрались до третьей позиции в классе, однако несколько ночных аварий отбросили их на 13-е место на финише.

WTCC 
В 2010-м году Дэррил нашёл финансирование и оплатил участие на полном расписании в WTCC, купив место одного из пилотов в Bamboo Engineering. Выступать пришлось на Chevrolet Lacetti спецификации 2008 года.

В том сезоне удалось выиграть две гонки в зачёте частников и стать 15-м в общем зачёте серии. На этапе в Чехии гонконгец занял рекордное (для себя) седьмое место в рамках абсолютного зачёта одной гонки. В трофее частников он перед последним этапов (в почти родном Макао) претендовал на титул, но после двойного схода оказался лишь четвёртым в зачёте.

Deutsche Tourenwagen Masters 
Дэррил принял участие в шанхайском этапе серии Deutsche Tourenwagen Masters, за рулём Audi A4 DTM спецификации 2008 года. Из-за аварии во время тренировочных заездов гонконгец так и не стартовал в той гонке.

Статистика результатов в моторных видах спорта

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт спортсмена 

 Профиль на сайте гонконгской команды Ле-Мана 

Родившиеся 26 марта
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся в Ванкувере
Автогонщики Канады
Автогонщики Гонконга
Пилоты Североамериканской Формулы-Рено
Пилоты FIA GT
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Гонконга
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты WTCC
Пилоты DTM из Гонконга
Пилоты FIA WEC